The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Vitagraph Company of America
The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Apollo Film Company
The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1915 diretto da Donald MacKenzie
The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1916 diretto da W.P. Kellino
The Tale of a Shirt – cortometraggio di animazione del 1919 diretto da Gregory La Cava
The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1922 diretto da P.J. Ramster
The Tale of a Shirt – cortometraggio del 1927 diretto da Max W. Kimmich
The Tale of a Shirt – cortometraggio di animazione del 1933 diretto da Frank Moser